Синтя:

 Синтя — сорт японского зелёного чая.
 Синтя — одно из названий уклейки.